Joe Gores, propr. Joseph Nicholas Gores (1931-2011) – scrittore statunitense
 Rudi Gores (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Tom Gores, nato Tewfiq Georgious (1964) – imprenditore statunitense